A strictement parler les églises du Gesù sont consacrées au Très-saint-nom-de-Jésus. Elles ont toutes un rapport plus ou moins étroit avec la première église du Gesù (SS. nomini Iesv sacrum) de Rome. En chacune de ces églises le monogramme du nom de Jésus, le IHS, est proéminent.

Église du Nom de Jésus (Namen-Jesu-Kirche) à Bonn

Église de Jésus (A igreja de Jésus), à Luanda

Église du Gesù, à Bruxelles

Église du Gesù de Montréal

Église du Gesù  (Gesù Church), à Miami (Floride)
 Église du Gesù à Philadelphie

Église du Gesù de Nice
 Église du Gesù de Toulouse

Église du Seigneur-Jésus (Prabhu Jisur Girja), à Calcutta

Église du Gesù à Frascati
 Église du Gesù à Gênes
 Église du Gesù, à Lecce
 Église du Gesù Nuovo à Naples
 Église du Gesù de Palerme
 Église du Gesù, à Rome

Église du Gesù de Manille

Église du Saint-Nom-de-Jésus (Wrocław)

Église de Jésus, à Setúbal